Plasma (estat de la matèria).
 Plasma sanguini, fase líquida de la sang on hi ha en suspensió o dissolts els elements que la componen.
 Pantalla de plasma, tipus de pantalla plana.